Oniscodesmus är ett släkte av mångfotingar. Oniscodesmus ingår i familjen kuldubbelfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kuldubbelfotingar
Oniscodesmus